Manuel (ou Manolo) Sánchez (ou Sanchez) peut désigner :
 Manolo Fábregas, né Manuel Sánchez Navarro (1921-1996), acteur espagnol ;
 Manuel Sánchez Ayuso (1941-1982), homme politique et économiste espagnol ;
 Manuel Sanchez (1958-), cinéaste français ;
 Manuel Sánchez Delgado (1965-), dit Manolo Sánchez, footballeur espagnol ;
 Juan Manuel Sánchez Moro (1971-), dit Manolo Sánchez, matador espagnol ;
 Manuel Santos Arboleda Sánchez (1979-), footballeur colombien ;
  (1991-), joueur de tennis mexicain.